Sezon 1974/75 Division 1.

Tabela końcowa 

(Zwycięstwo: 2 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt; Bonus: 1 pkt - za zwycięstwo różnicą 3 bramek)

Awans do Division 1 
 AS Nancy
 US Valenciennes-Anzin
 Olympique Avignon

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1974 w piłce nożnej
1974 we Francji
1975 w piłce nożnej
1975 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji